Мордвиново — название населённых пунктов:

Россия 
 Мордвиново — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Мордвиново — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Мордвиново — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Мордвиново — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Мордвиново — деревня в Можайском районе Московской области.
 Мордвиново — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Мордвиново — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.
 Мордвиново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Мордвиново — демонтированный остановочный пункт в Ломоносове на перегоне Старый Петергоф — Ораниенбаум I.
 Мордвиново — усадьба Мордвиновых на Петергофской дороге.